Malabar – część południowo-zachodniego wybrzeża Indii nad Morzem Arabskim
 Malabar – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Brevard
 Malabar – dzielnica Sydney
 Malabar – wulkan w Indonezji
 Malabar – wyspa w atolu Aldabra na Seszelach
 (754) Malabar – planetoida z pasa głównego asteroid